Kizu, une ville du Bas-Congo ;
 La rivière Kizu, un cours d'eau du Japon.
 Kizu (mot Japonais) : C'est le nom que l'on donne au Japon à la blessure, lésion légère ou plaie tranchante. Griffure, fêlure, coupure, il désigne aussi bien un trouble profond de l'âme que la trace d'un canif sur la table, une entaille à la surface d'un fruit, ou l'imperfection d'un objet.